Bluefields steht für:

 Bluefields (Nicaragua), Hauptstadt der autonomen Región Autónoma de la Costa Caribe Sur
 Bluefields (Jamaika), Stadt im Parish Westmoreland, Jamaika
 Bistum Bluefields, römisch-katholisches Bistum in Nicaragua

Siehe auch
 Bluefield